Траусдорф-ан-дер-Вулька () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Айзенштадт. . Официальный код — 10317.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Виктор Хергофих (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места:
 СДПА занимает 13 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 Партия PULT занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда